La Treća hrvatska nogometna liga 2002-03, conosciuta anche come 3.HNL 2002-03, è stata la 12ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 80 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2002-03
Druga Liga 2002-03
Hrvatski nogometni kup 2002-2003

Collegamenti esterni 

2002
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003